Ede Király (1926-2009), patineur artistique hongrois
Gábor Király (né en 1976), footballeur hongrois
Hajnalka Kiraly (née en 1971), escrimeuse franco-hongroise
Karch Kiraly (né en 1960), joueur américain de volley-ball